Эль-Эспино () — небольшой город и муниципалитет на северо-востоке центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1790 году. Муниципалитет Эль-Эспино был выделен в отдельную административную единицу в 1842 году.

Географическое положение 

Город расположен в северо-восточной части департамента, в гористой местности Восточной Кордильеры, к северу от реки Моско, на расстоянии приблизительно 137 километров к северо-востоку от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2127 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Эль-Эспино граничит на севере и северо-западе с территорией муниципалитета Чискас, на юго-западе — с муниципалитетом Гуакамаяс, на юго-востоке — с муниципалитетом Панкеба, на востоке — с муниципалитетом Гуикан, на западе — с территорией департамента Сантандер. Площадь муниципалитета составляет 70 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 4195 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,3 % от населения Эль-Эспино, женщины — соответственно 49,7 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 98 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 1,6 %; индейцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 90,3 %.

Экономика 
Основу экономики Эль-Эспино составляют сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.
67,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 17,5 % — предприятия сферы обслуживания, 14,2 % — промышленные предприятия, 0,8 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка